Vranje Sudarević
Franjo Sudarević (pčelar)